Zürcher Zeitung steht für:

 Neue Zürcher Zeitung, eine Schweizer Tageszeitung des Medienunternehmens NZZ-Mediengruppe
 Zürcherische Freitagszeitung, eine Schweizer Wochenzeitung, die von 1674 bis 1914 erschien